

Patronyme
 Adolph E. Borie (1809-1880), homme politique américain.
 Françoise Borie (1947-), nageuse française.
 Léon Borie (1843-1908), homme politique français.
 Philibert Borie (1759-1832), médecin et homme politique français.
 Pierre Dumoulin-Borie (1808-1838), saint catholique.
 Pierre François Sauret de la Borie (1742-1818), général d'Empire.
 Jacques Juge de La Borie (1702-1779), avocat du roi au Présidial, Premier maire de Limoges.
 Victor Borie (1818-1880), journaliste français.
 Yves-Nicolas Borie (1757-1805), homme politique breton.

Autres
 Le terme borie a deux acceptions, celle, ancienne, de « domaine agricole », « exploitation rurale », « ferme » ou « métairie » dans une bonne partie du Sud-ouest, l'autre, récente, de « cabane en pierre sèche » dans le Sud-est.
 Le château de la Borie est un château situé sur la commune de Solignac en Haute-Vienne.
 Le manoir de la Borie-Fricart est un manoir situé sur la commune de Sencenac-Puy-de-Fourches en Dordogne.
 Le parc de la Borie est un espace vert de la ville de Limoges.
 

Homonymie
Homonymie de patronyme